La Pandorica s'ouvre est le douzième épisode de la cinquième saison de la série télévisée britannique Doctor Who, diffusé en 2010 en deux parties :
 La Pandorica s'ouvre, première partie ;
 La Pandorica s'ouvre, deuxième partie.